Баскетбольный турнир на Олимпийских играх 2004 года в Афинах проходил с 14 по 28 августа на двух аренах —  и Олимпийский крытый зал (решающие матчи). Разыгрывалось 2 комплекта наград — в соревнованиях женских и мужских сборных. В турнире приняли участие по 12 женских и мужских команд, разбитых на группы по шесть. По итогам соревнований в группах в ¼ финала попали по четыре сборные, которые разыграли медали по системе выбывания.

Главной сенсацией стало поражение мужской сборной США в полуфинале от сборной Аргентины (81-89); 29 очков в этом матче набрал защитник аргентинцев Ману Джинобили. На предварительном этапе американцы также были разгромлены сборной Пуэрто-Рико (73-92) и проиграли литовцам (90-94). Чемпионами стали аргентинцы, которые ранее ни разу не выигрывали наград на Олимпийских играх, а сборная США впервые с 1992 года, когда команда стала полностью формироваться из игроков НБА, не сумела выиграть олимпийское золото — до Олимпиады 2004 года они выиграли 110 матчей и проиграли всего два (оба — сборной СССР).

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Формат соревнований 
 Двенадцать команд делятся на две группы по 6 в каждой.
 Команды, занявшие первые четыре места в группах, выходят в плей-офф.
 Команды, занявшие пятые места в группах, занимают 9-10 места на турнире. Более высокое место занимает команда, имеющая лучшие показатели.
 Команды, занявшие шестые места в группах, занимают 11-12 места на турнире. Более высокое место занимает команда, имеющая лучшие показатели.
 Четвертьфинальные пары формируются по следующей схеме: A1 — B4, A2 — B3, A3 — B2, A4 — B1.
 Команды, проигравшие в четвертьфиналах, занимают 5-8 места на турнире согласно результатам на групповом этапе.
 Команды, победившие в полуфиналах, выходят в финал, проигравшие участвуют в матче за 3-е место.

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов

2004 год в баскетболе